Pogwizdów ist der Name von 5 Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Pogwizdów (Czarna)

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Pogwizdów (Bochnia)
 Pogwizdów (Charsznica)

 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Pogwizdów (Paszowice)

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Pogwizdów (Hażlach)